Чемпионат Португалии по футболу 1957—1958 является 24-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 10-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 634 гола (в среднем 3,48 голов за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1957/1958
Португалия
Португалия
1957 год в Португалии
1958 год в Португалии